Эсе-Кюеле () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Эсе-Кюеле — озеро, между р. Бысыттах и р. Уэль-Сиктях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°15' 124°53'
 Эсе-Кюеле — озеро, в правобережье р. Алдан, Республика Саха (Якутия), координаты 63°26' 130°15'
 Эсе-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Линде, юго-восточнее устья р. Куччугуй, Республика Саха (Якутия), координаты 66°04' 121°00'
 Эсе-Кюеле — озеро, в дельте р. Лена, в юго-западной части о. Арга-Муора-Сисе, Республика Саха (Якутия), координаты 73°08' 123°41'
 Эсе-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Берге-Тюгюэне, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36' 127°18'
 Эсе-Кюеле — озеро, в левобережье р. Туйма, Республика Саха (Якутия), координаты 62°09' 131°43'

Примечания

См. также 
Эсе-Кюель